Оле́г Влади́мирович Петро́в () — российский геолог, доктор экономических и геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН (2019). Специалист в области региональной геологии, геологической картографии, геологии рудных месторождений и металлогении, заслуженный геолог Российской Федерации (2002), директор ВСЕГЕИ (с 1998).

Биография 
Родился 20 августа 1954 года на хуторе Красный Кут, Ростовская область.

Образование 
В 1976 году окончил Ростовский университет, по специальности «геологическая съёмка, поиски поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».

В 1999 году окончил Российскую академию государственной службы, по специальности государственное и муниципальное управление.

Научная и организационная работа 
Начал работать в геологоразведочной экспедиции Норильского горно-металлургического комбината.

В 1977—1986 годах работал инженером в Норильской экспедиции и во Всесоюзном научно-исследовательском институте геологии и минеральных ресурсов Мирового океана «Севморгеология».

В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Особенности строения фланговых зон Норильского и Талнахского рудных полей в связи с их прогнозной оценкой».

С 1986 года работал на государственном геологическом предприятии «Центрально-Арктическая геологоразведочная экспедиция», генеральный директор (1993—1998).

C декабря 1998 года возглавляет Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского" (ВСЕГЕИ).

В 2010 году защитил докторскую диссертацию на тему «Развитие теоретико-методологических положений перевода минерально-сырьевой базы России на инновационную модель расширенного воспроизводства».

В 2013 году защитил докторскую диссертацию на тему «Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы северной и центральной Евразии: на основе создания международных атласов карт геологического содержания масштабов 1:2 500 000 и 1:5 000 000».

Принял участие в работе Международных геологических конгрессов (с 2000).

Член-корреспондент РАН (с 2019).

Награды и премии 
 2002 — Заслуженный геолог Российской Федерации
 2007 — Орден Почёта (Россия)
 2012 — Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники, за создание Государственной геологической карты РФ и её континентального шельфа  (масштаб 1: 2 500 000)
 2021 — Премия Правительства Санкт-Петербурга «за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в 2021 году» в номинации «геологические, геофизические науки и горное дело — премия им. А. П. Карпинского» — за научный вклад в создание государственных геологических карт территории Российской Федерации, ее континентального шельфа и глубоководных акваторий, сводных и обзорных карт геологического содержания, тектонических карт Евразии и Циркумполярной Арктики

Членство в редколлегиях и организациях 
 Ппредседатель редколлегии по государственному геологическому картографированию Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
 Сопредседатель Российского комитета Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам.
 Президент подкомиссии по Северной Евразии Комиссии по геологической карте Мира при ЮНЕСКО.
 Член совета директоров консорциума «OneGeology»
 Главный редактор журнала «Региональная геология и металлогения».
 Председатель Учёного совета ФГБУ «ВСЕГЕИ».
 Соредактор томов «Геология и полезные ископаемые России».

Библиография 
Aвтор и редактор более 400 публикаций (более 350 в РИНЦ, 52 в Scopus), из них 16 монографий, 23 геологические карты и атласы. Среди них:
 Петров О. В. Диссипативные структуры Земли как проявление фундаментальных волновых свойств материи. СПб: ВСЕГЕИ, 2007. 304 с.
 Петров О. В., Толмачёва Т. Ю., Колбанцев Л. Р. 140 лет Геолкому — ВСЕГЕИ // Региональная геология и металлогения. 2022. № 89. С. 7-21.

Примечания

Ссылки 
 
 Петров Олег Владимирович  на сайте ВСЕГЕИ.
 К юбилею Олега Владимировича Петрова  на сайте журнала «Разведка и охрана недр», 2014.
 60 лет Петрову Олегу Владимировичу — генеральному директору ФГУП «ВСЕГЕИ»  на сайте Роснедра, 2014.

Геологи СССР
Геологи России
Экономисты России
Доктора геолого-минералогических наук
Доктора экономических наук
Члены-корреспонденты РАН
Выпускники Ростовского государственного университета
Выпускники Российской академии государственной службы